PDI steht für:
 Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik, eine Forschungseinrichtung in Berlin
 Partai Demokrasi Indonesia, ehemalige indonesische Partei 
 Policía de Investigaciones de Chile, die chilenische Kriminalpolizei
 Pentaho Data Integration, ist ein ETL-Werkzeug aus der Pentaho-Business-Intelligence-Suite
 Periodontal Disease Index, siehe Parodontaler Screening-Index
 Polydispersitätsindex, siehe Molmassenverteilung#Polydispersität
 Powered Descent Initiation, Lande-Manöver des Apollo Lunar Module
 Pre-Delivery-Inspection, in der Automobilindustrie der letzte Schritt vor Auslieferung eines Neuwagens 
 Protein-Disulfid-Isomerase, ein Enzym
 Pindiu Airport (IATA-Code), Flughafen von Pindiu, Morobe Province, Papua-Neuguinea

pdi steht für:
 Pa Di (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der südwestlichen Tai-Sprachen in Vietnam und der VR China

Abkürzung